Серге́й Па́влович Курдю́мов () — советский и российский учёный, специалист в области математической физики, матмоделирования, физики плазмы и синергетики. Член-корреспондент АН СССР (1984). Его можно считать основателем синергетического движения в России.

Биография 
Родился в Москве. Окончил физический факультет МГУ (1953). С 1953 года работал в ИПМ им. М. В. Келдыша, с 1989 по 1999 год — в должности директора. Около 15 лет руководил кафедрой прикладной математики МФТИ, был профессором Международного университета «Дубна» и РАГС при Президенте РФ.

С. П. Курдюмов — организатор (совместно с А. А. Самарским) научной школы в области нелинейного анализа и синергетики. Автор более 300 работ по физике плазмы, прикладной математике, нелинейным дифференциальным уравнениям. Соавтор научного открытия «эффекта Т-слоя» — нового типа неустойчивости плазмы, которое занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 55 с приоритетом от 1968 г.

Лауреат премии Правительства РФ в области образования (2002).

Одним из первых в Советском Союзе привлёк внимание научной и философской общественности к синергетике как теории нестационарных быстроразвивающихся структур в открытых нелинейных системах и к философским следствиям синергетики. Был инициатором создания Центра «Стратегии динамического развития».

Умер 2 декабря 2004 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Основные работы 
 Взаимодействие сгустка плазмы с магнитным полем в канале Рельсотрона / Данилова Г.В., Дородницын В.А., Курдюмов С.П., Попов Ю.П., Самарский А. А., Царёва Л.С.  Препринт ИПМ № 63, Москва, 1973
 О некоторых инвариантных решениях уравнения теплопроводности с источником / Дородницын В.А., Еленин Г.Г., Курдюмов С.П. Препринт ИПМ № 31, Москва, 1980
 Ахромеева Т. С., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г., Самарский А. А. «Нестационарные структуры и диффузионный хаос». М.: Наука, 1992.
 Samarskii A.A., Galaktionov V.A., Kurdyumov S.P., and Mikhailov A.P. «Blow-up in Quasilinear Parabolic Equations». Berlin: Walter de Gruyter, 1995.
 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. «Законы эволюции и самоорганизации сложных систем». М.: Наука, 1994. — 238с.
 Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: Наука, 1997.
 Сборник работ С. П. Курдюмова и его учеников «Режимы с обострением. Эволюция идеи. Законы коэволюции сложных систем». М.: Наука, 1999 г., выпущенный к 70-летию со дня его рождения.
 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. «Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры». СПб.: Алетейя, 2002.
 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. «Основания синергетики. Синергетическое мировидение». М.: КомКнига, 2005. (Изд. 3, доп. М.: Либроком/УРСС, 2010). ISBN 978-5-484-01240-4
 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. «Основания синергетики. Человек, конструирующий себя и своё будущее». М.: КомКнига, 2006. (Изд. 4, доп. М.: УРСС, 2011). ISBN 978-5-397-01854-8
 Курдюмов С. П. Режимы с обострением. М.: Физматлит, 2006. ISBN 5-9221-0768-2.
 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика: нелинейность времени и ландшафты коэволюции. М.: КомКнига, 2007. — Изд. 2. М.: УРСС, 2011. ISBN 978-5-484-01269-5

Семья 
 Дядя — В. Н. Курдюмов

Награды и премии 
 2002 — Премия правительства РФ в области образования (совм. с проф. РТХУ Кольцовой Э.М., Гордеевым Л. С., Третьяковым Ю.Д., Малинецким Г. Г.,  Капицей С.П.)  - за работу "Научно-практические разработки в области образования по синергетике, нелинейной динамике и термодинамике необратимых процессов, динамическому хаосу в химической технологии, химии и физике"

См. также 
 Василькова, Валерия Валентиновна
 Князева, Елена Николаевна

Примечания

Ссылки 
 Сайт памяти С. П. Курдюмова
 Курдюмов С. П. «Новые тенденции в научном мировоззрении». Выступление на Международной научно-общественной конференции «Космическое мировоззрение — новое мышление XXI века» в октябре 2003 года в Международном Центре Рерихов.
 

Выпускники физического факультета МГУ
Математики по алфавиту
Преподаватели кафедры прикладной математики Московского физико-технического института
Сотрудники Института прикладной математики РАН
Преподаватели Российской академии государственной службы
Физики по алфавиту
Физики России
Физики СССР
Члены-корреспонденты АН СССР
Преподаватели университета «Дубна»
Члены-корреспонденты РАН
Авторы открытий, зарегистрированных в СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище